Die Milchstraße ist der Titel folgender Filme:

 Die Milchstraße (1940), Trickfilm von Rudolf Ising
 Die Milchstraße (1969), Spielfilm von Luis Buñuel
 Die Milchstraße (1997), Spielfilm von Ali Nasser